Kunz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kriton Kunz
 Hans Kunz